Нингуно, Естасион де Микрондас има више значења:

 Нингуно, Естасион де Микрондас (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нингуно, Естасион де Микрондас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику